Miejscowości w USA:
 Wyaconda – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Wyaconda (ang. Wyaconda Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clark